В одиночному розряді тенісного турніру Chichester Tennis Tournament 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-3, 6-7, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Івонн Гулагонг (фінал)
  Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Відсутня

 Сью Баркер (3-тє коло)
 Андреа Джегер (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (2-ге коло)
 Пем Шрайвер (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Chichester Tennis Tournament